Camazzola ist der Familienname folgender Personen:

 James Camazzola (* 1964), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Tony Camazzola (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler